Грайворонка — топоним и гидроним. Может означать:

 Верхняя Грайворонка — село в Касторенском районе Курской области России.
 Нижняя Грайворонка — село в Советском районе Курской области.
 Грайворонка (река) (либо Граворонка, устар. Казачья) — левый приток Ворсклы, на которой стоит город Грайворон.
 Грайворонка (река, приток Кшени) — река, правый приток реки Кшени.
 Нищенка (либо Граворна, Гравороновка, Грайворонка) — река на востоке Москвы, левый приток реки Москвы.